San Antonio de Portmany er en by på den vestlige kyst af den spanske ø Ibiza. Byen, der har  indbyggere, er øens andenstørste efter hovedbyen på øen, som også hedder Ibiza ligesom selve øen (Eivissa). Om sommeren besøger tusindvis af unge mennesker fra hele Europa San Antonio de Portmany, som er kendt for sine mange billige diskoteker.

Referencer 

Byer på de Baleariske Øer
Ibiza